Ortopædisk Hospital har flere betydninger:

 Ortopædisk Hospital (København)
 Ortopædisk Hospital (Aarhus)